La Moto (Ediciones del Motor), revista sobre motociclisme editada a Barcelona per Ediciones del Motor entre 1975 i 1977.
 La Moto (Motorpress Ibérica), revista sobre motociclisme editada a Madrid per Motorpress Ibérica des del 1990.